Duft steht für:
 angenehmer Geruch, siehe Aroma
 regionaler Trivialname des Süßgrases Weiche Trespe

Geographie:
 Duft (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Duft (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Duft (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern

Personen:
 Emil Duft (1895–1978), Schweizer Politiker (CSP)
 Hermann Duft (1938–1969), deutscher Serienmörder, siehe Hermann Duft und Hans Wilhelm Bassenauer
 Johannes Duft (1915–2003), Stiftsbibliothekar in der Stiftsbibliothek St. Gallen
 Johannes Duft (Politiker) (1883–1957), Schweizer Politiker (CVP) und Rechtsanwalt
 Marcel Duft (* 1981), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch: